DXC (Digital cross-connector), Аппаратура оперативного переключения (АОП) — это семейство оборудования, используемого в сетях коммутации пакетов, обеспечивающего кросс-коммутацию, концентрацию и обработку трафика. Кросс-коннекторы поддерживают такие функции как кросс-коммутация, выделение, вставка, объединение, распределение каналов и др.

Применение DXC 

Многофункциональные узлы доступа могут быть использованы для концентрации трафика и максимального использования пропускной способности сети, переключение трафика с одного канала на другой в случае сбоя в сети, передачи любого набора трафика с одного входа на многочисленные пункты назначения и других.

К числу типичных приложений относятся:

 оптимизация трафика для полной загрузки каналов;
 кросс-коммутация каналов в узлах сети;
 распределение услуг между разнородными пользовательскими интерфейсами;
 концентрация разнородного трафика в узлах сети;
 высокоскоростной доступ к магистрали операторов.

Кросс-коннектор обеспечивает необходимую гибкость сети с коммутацией пакетов, которая, в противном случае, может быть достигнута с помощью более дорогого решения с использованием патч-панелей.

Производители DXC 

 RAD Data Communications
 Zelax

См. также 

 Коммутационная панель
 Сетевое оборудование

Ссылки 
 Глоссарий сетевых терминов
 Транспортные сети мобильных операторов: время переходить на IP

Коммутационные устройства
Сетевое оборудование
Электросвязь
Передача данных